Amapá, un État ;
 Amapá, une commune de l'État d'Amapá ;
 Amapá do Maranhão, une municipalité de l'État du Maranhão.